El término Telenoticias puede referirse a:

Telenoticias, informativo de la cadena Telemundo de Puerto Rico; 
CBS-Telenoticias, cadena de televisión de noticias en español.
Telenoticias, informativo de la cadena Teletica de Costa Rica; 
Telenoticias, informativo de noticias chileno; 
Telenoticias, informativo de Telesistema de la República Dominicana; 
Telenoticias, informativo de Canal 5 de Honduras; 
Telenoticias, informativo de Teleceiba Canal 7 de Honduras; 
Telenoticias, informativo de Telemadrid  de España;
Telenotícies, informativo de TV3 de España.